Мінога — представник морських безщелепних тварин родини Міногові.
 «Мінога» — російський підводний човен початку XX століття.
 Мінога — персонаж роману-казки М. М. Носова «Незнайко на Місяці» та однойменного мультфільму.

Див. також 
 Міноґа — село в Польщі, в гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства.